La tentazione di sant'Antonio – romanzo di Gustave Flaubert del 1874
 La tentazione di sant'Antonio – opera teatrale di Gilbert Keith Chesterton del 1925
 La tentazione di sant'Antonio – dipinto di Salvador Dalí del 1946

Pagine correlate
Tentazioni di sant'Antonio